FGF pode referir-se a:

Federação Gaúcha de Futebol
Federação Goiana de Futebol
Fundação Gilberto Freyre

Desambiguações de siglas